Red State bezeichnet:

 eine der beiden in den Vereinigten Staaten von Amerika gebräuchlichen Unterscheidungen der Bundesstaaten nach ihren politischen Mehrheiten bei der Präsidentschaftswahl, siehe Rote Staaten und blaue Staaten
 Red State (2011), einen US-amerikanischen Film von Kevin Smith